Mellby distrikt kan syfta på:

Mellby distrikt, Småland – ett distrikt i Eksjö kommun och Jönköpings län 2016–
Mellby distrikt, Västergötland – ett distrikt i Alingsås kommun och Västra Götalands län 2016–

Se även
Mellby församling
Mellby socken